Die 36. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2012 Cecafa Tusker Challenge Cup, wurde zwischen dem 24. November und 8. Dezember 2012 in Ugandas Hauptstadt Kampala im Mandela National Stadium ausgetragen, nachdem ursprünglich Kenia als Veranstalter des Turniers bestimmt worden war, was die East African Breweries Ltd. als Sponsor jedoch ablehnte.

Spielmodus 
Am Turnier nahmen zwölf Mannschaften teil, darunter Malawi als Nichtmitglied der CECAFA und einzige eingeladene Mannschaft sowie der Südsudan, der erstmals an einem internationalen Turnier teilnahm.

Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 12. November 2012 statt. Die zwölf teilnehmenden Länder spielten in drei Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Sieger spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Die Verlierer der Halbfinals spielten um Platz 3.

Turnier 
Alle Spiele wurden im Mandela National Stadium in der ugandischen Hauptstadt Kampala ausgetragen. Die Anstoßzeiten sind in der Ortszeit (UTC+3) angegeben.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Finalrunde 
Im Viertel- und Halbfinale, im Spiel um Platz drei und im Finale wurde im K.-o.-System gespielt. Stand es bei den Spielen der Finalrunde nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, kam es zur Verlängerung von zweimal 15 Minuten und, falls nach Ende der Verlängerung immer noch kein Sieger feststand, zum Elfmeterschießen (verwandelte Elfmeter in Klammern).

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Ost- und Mittelafrikameister 2012 Uganda

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Council for East and Central Africa Football Association (CECAFA)
 Ergebnisse und Tabellen auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballveranstaltung 2012
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Kampala